Dywizje piechoty noszące numer 61:

 61 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 61 Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1915-1919)
 61 Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1939-1945)
 61 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1939-1941)
 61 Nikopolska Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (2 formowania od 1941)